Il doppio femminile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Maria Elena Camerin e Gisela Dulko che hanno battuto in finale Marta Domachowska e Sania Mirza 6–4, 3–6, 6–2.

Teste di serie

 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko (campionesse)
Assente

 Marta Domachowska /  Sania Mirza (finale)
 Carly Gullickson /  Abigail Spears (primo turno)
 Emma Laine /  Hana Šromová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2006